Николаос Стагиритис () е гръцки революционер, участник в Гръцката война за независимост и Гръцкото въстание в Македония в 1878 година, деец на на гръцката въоръжена пропаганда в Македония и политик.

Биография 
Родът му по произход е от Западна Македония (Влахоклисура или Селица), но вероятно Николаос Стагиритис е роден в Извор на Халкидическия полуостров, тогава в Османската империя. Роден е в 1802 година. Негов баща е Харисиос Стагиритис, който е брат на просветният деец Атанасиос Стагиритис и на революционерът и политик Димитриос Стагиритис. При избухването на Гръцкото въстание в 1821 година Николаос Стагиритис взима участие в сраженията на Халкидическия полуостров. След неуспеха на въстанието бяга в Скопелос с чичо си Димитриос.

След освобождението работи като здравен работник първо в Скопелос, а много по-късно в 1854 и 1863 година в Скиатос. В 1844 година е споменат в източниците като носител на сребърен медал. В 1845 година е повишен в чин почетен капитан.

Включва се във въоръжената пропаганда на гърците в Македония и заедно с кмета на Скиатос Калоидис и други дейци създават комитет и използват Скиатос като междинна станция за изпращане на хора и боеприпаси в Македония. В 1876 година Николаос Стагиритис е един от най-активните членове на сдружението „Братство”, което е създадено в подкрепа на гръцката пропаганда в Македония. Комитетът създава специален подкомитет на Скиатос, начело с Николаос Стагиритис и Йоанис Георгиадис, чиято цел е доставка на оръжие в Олимп. Стагиритис дейно подпомага Космас Думбиотис по време на Литохорското въстание в 1878 година.

В 1877 година е удостоен със звание полковник, а в 1879 година е награден със Златен кръст на кавалерите на Кралския орден на Спасителя.

Едновременно с революционната си активност се занимава и с политика, като е избиран е три пъти за общински съветник на дем Скиатос. Умира в Скиатос на 7 януари 1891 година.

Родословие

Бележки 

Участници в Гръцката война за независимост
Хора от дем Аристотел
Македонски гърци
Гръцки политици
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Участници в Гръцкото въстание в Македония от 1878 г.